Ви́нницкий район — административно-территориальная единица в составе Ленинградской области, существовавшая в 1927—1963 годах.

Административный центр — село Винницы. Площадь территории — 2901 км². Население — 9309 человек (в 1959 году), 524 человека в 1926 году, 908 человек в 1939 году (РГАЭ, ф. 1562, оп. 336, д. 1248, лл. 83-96).

Образование района 
Винницкий район образован одновременно с Ленинградской областью 1 августа 1927 года. В состав района были включены следующие административные единицы:

а) из Лодейнопольского уезда Ленинградской губернии:
 Виницкая волость полностью (10 сельсоветов);
 из Шапшинской волости — Киницкий и Ярославский сельсоветы;

б) из Тихвинского уезда Череповецкой губернии:
 из Пёлдушской волости — 4 сельсовета.
 
Первоначально Винницкий район был включён в состав Лодейнопольского округа. После ликвидации округов (постановление ЦИК и СНК СССР от 23 июля 1930 года), район был подчинён непосредственно областным органам.

В 1931—1938 годах район имел статус вепсского национального района.

Административное деление 
На момент образования район состоял из 16 сельсоветов:
 Винницкий,
 1-й Гонгинский,
 2-й Гонгинский,
 Каргинский,
 Киницкий,
 Лавровский,
 Ладвинский,
 Мягозерский,
 Нёмжинский,
 Озёрский,
 Пёлдушский,
 Сарозерский,
 Тукшинский,
 Тумазовский,
 Чикозерский,
 Ярославский.

В 1928 году в ходе укрупнения сельсоветов были упразднены Киницкий, Лавровский, Тукшинский и Тумазовский сельсоветы, а 1-й Гонгинский и 2-й Гонгинский сельсоветы были объединены в один Гонгинский сельсовет. Затем до 1954 года административное деление района изменений не претерпевало.

По постановлению Леноблисполкома в феврале 1931 года девять сельсоветов Винницкого района (из 11) были преобразованы в национальные вепсские сельсоветы: Винницкий, Каргинский, Ладвинский, Мягозерский, Немжинский, Озерский, Пелдушский, Сарозерский, Ярославский. Весь Винницкий район был преобразован в национальный вепсский район. Гонгинский и Чикозерский сельсоветы национальными не являлись

Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля и 19 сентября 1939 года были ликвидированы административные единицы, образованные по национальному признаку «как искусственно созданные». Винницкий район и 9 национальных вепсских сельсоветов были преобразованы в обычные район и сельсоветы.

В период Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией гражданского населения из 25-километровой прифронтовой полосы в октябре 1942 года центр района был временно (до 1944 года) перенесён в село Озёра.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 июня 1954 года упразднён Сарозерский сельсовет, его территория передана в состав Пёлдушского сельсовета.

Национальное образование 
Обучение на вепсском языке в Винницком районе было введено в 1932 году — после разработки вепсского алфавита и начала подготовки учителей и издания первых учебников. В 1933 году занятия на вепсском языке велись в 24 группах. Развитие вепсской школы в районе, однако, сдерживалось острым недостатком национальных педагогических кадров. Так, в 1933 году на родном языке обучалось лишь 177 человек — всего 16 % детей вепсов, остальные же обучались в русских школах. Национальных школ в районе было 19, но преподавание на родном языке в них велось лишь в первых группах, и лишь в шести школах — в первой и второй группах.

Упразднение района 
Район был упразднён Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года в рамках общего укрупнения сельских районов Ленинградской области после разделения облсовета на промышленный и сельский, с передачей территории в состав Лодейнопольского сельского района. В настоящее время территория бывшего Винницкого района полностью входит в состав Винницкого сельского поселения Подпорожского района.

Примечания

Ссылки 
 
 

Национальные районы СССР
Вепсы
1920-е годы в Ленинградской области
Упразднённые районы Ленинградской области
Административные единицы, образованные в 1927 году
Появились в 1927 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1963 году